Mitra (slijterij), een Nederlandse slijterijketen
 Een mijter
 Mitra (godheid), een godheid uit de hindoestaanse mythologie
 Mitra (geslacht), een geslacht van slakken